Mikros – polski system operacyjny systemów MIKROSTER MSA-80
 System Emisyjny Mikros – oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza
 Mikros – polski mikroskop szkolny
 mikros lub mikrós (μικρός ) w języku greckim znaczy mały i w formach mikro oraz mikro- jest przedrostkiem słowotwórczym